Танкосич, Воислав (, 1881 — 1915) — майор сербской армии, один из руководителей организации "Чёрная рука".
 Танкосич, Ратко (, р. 1954) — сербский актёр.